Szeląg steht für:

 Szeląg (Łukta), deutsch Forsthaus Eckschilling, Weiler der Gmina Łukta in der Woiwodschaft, Ermland-Masuren, Polen
 Szeląg (Poznań), Stadtteil von Posen in der Woiwodschaft Großpolen

Personen:
 Marcin Szeląg (* 1981), polnischer Schachspieler
 Tomasz Szeląg (* 1980), polnischer Historiker

Siehe auch:
 Szeląg Wielki (See in der Woiwodschaft Ermland-Masuren)